Die Abkürzung MECC steht für:

 Maastrichts Expositie en Congres Centrum, ein Kongress- und Ausstellungszentrum in Maastricht
 Middle East Cancer Consortium, ein 1996 von den USA und fünf Ländern des Mittleren Ostens gegründeten Krebsforschungszentrum
 Middle East Council of Churches, eine 1974 in Nikosia (Republik Zypern) entstandene und heute international vertretene ökumenische Glaubensgemeinschaft
 Minnesota Educational Computing Consortium (heute: Corporation), ein 1973 gegründetes IT-Systemhaus für öffentliche Schulen
 Mountain Empire Community College, ein 1972 in Big Stone Gap, Virginia, gegründetes Studieninstitut

Siehe auch:
 MEC (Begriffsklärung)

MECC